334 км, 334-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

Россия 
 334 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога (Псковская область). Код 057117
 334 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северная железная дорога (Костромская область). Код 305562
 334 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога (Рязанская область). Код 604011

Узбекистан 
 334 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Узбекская железная дорога. Код 743619

Украина 
 334 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Приднепровская железная дорога (Запорожская область). Код 462410.